Zerwikaptur (herb szlachecki)
 Zerwikaptur (miecz)